Таква — многозначный термин.

 Таква — в исламе: состояние, в котором правоверный мусульманин, начинает понимать, что все его мысли, слова и поступки открыты взору Бога, богоосознание.
 Таква — средневековый город в Кении, руины которого в 1982 году были объявлены памятником национального значения.